Dobigny ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Dobigny (1851–1925), französisches Modell 
 Maurice Dobigny (* 1935), französischer Hockeyspieler